| mål        = {{#expr:
 57 +
 288
 }}
| publik     = 
| flest mål  = 
| föregående = 2018
| följande   = 2026
}}
Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Caf) är konfederationen Caf (Afrika) kvaltävlingar till VM 2022 i Qatar. 54 Caf-anslutna medlemmar tävlar om 5 direktplatser mästerskapet.

Nationer
Ranking per juli 2019. De tjugosex högst rankade är direktkvalificerade till omgång 2.

 (20)
 (29)
 (33)
 (40)
 (41)
 (49)
 (50)
 (53)
 (56)
 (57)
 (59)
 (61)
 (70)
 (75)
 (76)
 (80)
 (81)
 (82)

 (90)
 (91)
 (96)
 (104)
 (105)
 (106)
 (107)

 (112)
 (114)
 (116)
 (121)
 (122)
 (123)
 (126)
 (128)
 (129)
 (133)

 (137)
 (139)
 (139)
 (144)
 (146)
 (147)
 (148)
 (150)
 (152)
 (157)
 (161)
 (169)
 (175)

 (192)
 (195)
 (202)
 (202)

Omgång 1

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Omgång 3

Källor
Fifa.com

Referenser